Mandane fou una ciutat de Cilícia.
 Princesa Mandane esposa de Cambises I d'Anshan.